Kochánov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kochánov, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod 
Kochánov (Ober-Kochet), Ortsteil von Hartmanice, Okres Klatovy
Kochánov, Ortsteil von Stránecká Zhoř, Okres Žďár nad Sázavou; siehe Kochánov (Stránecká Zhoř)
Kochánov, Ortsteil von Světlá nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
Kochánov, Ortsteil von Teplýšovice, Okres Benešov
Kochánov, Ortsteil von Uhlířské Janovice, Okres Kutná Hora
Dolní Kochánov (Unter-Kochet), Ortsteil von Petrovice u Sušice, Okres Klatovy